Saved! - filme de 2004
Saved (série de televisão)

Música
Saved (álbum) - de Bob Dylan

Desambiguação